Zagorje je lahko ime naselij in toponimov:

Slovenija 

 Zagorje, Občina Pivka
 Zagorje, Občina Sveti Tomaž
 Zagorje ob Savi, Občina Zagorje ob Savi
 Zagorje pri Lesičnem, Občina Kozje

Avstrija (Južna Koroška) 

 Zagorje, pri Medgorjah, nem. Saager, občini Žrelec in Grabštanj
 Zagorje, pri Kamnu v Podjuni, nem. Saager, občina Škocjan v Podjuni 
 Zagorje, pri Šentlipšu v Podjuni, nem. Sagerberg, občina Žitara vas 

 Zagoriče, pri Maloščah, nem. Goritschach, tržna občina Bekštanj 
 Zagoriče, pri Podkloštru, nem. Agoritschach, tržna občina Podklošter

Hrvaška 

 Zagorje, Občina Krnjak
 Zagorje, Občina Kršan
 Zagorje, Občina Ogulin
 Hrvaško Zagorje - pokrajina na zahodu Hrvaške ob meji s Slovenijo

Drugje 

 Zagorje, Občina Posušje, Bosna in Hercegovina
 Zagorje, Črna gora

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška